Церковный вестник — периодическое печатное издание:

 «Церковный вестник» — газета РПЦ, носившая до 2003 года название Московский церковный вестник.
 «Церковный вестник» — еженедельный журнал, издававшийся в Российской империи с 1875 года при Санкт-Петербургской духовной академии.
 «Церковный вестник» — наименование журнала «Вода живая. Санкт-Петербургский церковный вестник» в период 2000—2005 годов.